Брейтфус ( или Breitfuß) — немецкая фамилия

Известные носители:
 Брейтфус, Леонид Львович — русско-немецкий зоолог и гидрограф, исследователь Арктики.
 Брейтфус, Фридрих — известный русский филателист.